Parmena bicincta — вид жуков-усачей рода Parmena из семейства ламиин (Cerambycidae). Эндемик Европы.

Распространение 
Встречаются в Восточной Европе, в таких странах как Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, а по данным Fauna Europaea также на территории бывшей Югославии и на карте ареала обозначены ещё и Сербия. Включён в состав трибы Parmenini из подсемейства Lamiinae.

Описание 
Жуки-усачи мелких размеров, длина тела от 5 до 9 мм. Время лёта взрослой стадии развития с марта по сентябрь. Вид был впервые описан в 1849 году немецким энтомологом Heinrich Carl Küster (Heinrich Carl Küster;  1807–1876), по материалам из типовой местности «Dalmatien, bei Cattaro und Ragusa».

Развитие 
Жизненный цикл вида длится один год. В искусственных условиях жуки были выращены из личинок, найденных на стеблях молочая вида Euphorbia wulfenii (Euphorbiaceae). Также среди растений-хозяев указаны Ficus carica (Moraceae), Agave americana (Agavaceae) и Crihtmum maritimum (Apiaceae).

Примечания

Литература 
 Bense U. (1995): Longhorn beetles, Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. — Margraf Verlag, Weikersheim, 512 pp.
 Sama G. (2002): Atlas of the Cerambycidae of Europe and the Mediterranean Area. Volume 1: Northern, Western, Central and Eastern Europe, British Isles and Continental Europe from France (excl. Corsica) to Scandinavia and Urals. — Nakladatelství Kabourek, Zlín, 173 pp.

Ссылки 
 
 Подсемейство Lamiinae: триба Parmenini (Атлас усачей фауны России). Фотографии

Ламиины
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1849 году